Ženská čtyřhra Brisbane International 2018 probíhala v úvodní lednový týden roku 2018. Do deblové soutěže brisbaneského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-indický pár Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová, jehož členky nemohly do soutěže zasáhnout pro zranění.

Vítězem se stal nenasazený nizozemský pár Kiki Bertensová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal slovinsko-španělské turnajové čtyřky Andreju Klepačovou s Maríou José Martínezovou Sánchezovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Bertensová vybojovala jubilejní desátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (semifinále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2018